Nezamyslice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Nezamyslice (okres Prostějov)
 Nezamyslice (okres Klatovy)